Rhophodon är ett släkte av snäckor. Rhophodon ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Rhophodon